Cryphia fraudatricula är en fjärilsart som beskrevs av John Henry Leech 1900. Cryphia fraudatricula ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fraudatricula